One Time () kan henvise til:
 "One Time" (sang), en sang af den canadiske musiker Justin Bieber
 "Rocket Sneaker/One x Time", en sang af den japanske musiker Ai Otsuka
 1Time, et sydafrikansk Lavprisflyselskab
 One timer, et ishockey skud
 One time, one times, one-time, etc., et Amerikansk (primært i USA's vestkyst) slangudtryk for politibetjente